L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis de Sydney se déroule du 6 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Alex De Minaur remporte l'épreuve en simple, Jamie Murray et Bruno Soares celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Britannique Kyle Edmund, du Chilien Nicolás Jarry, du Français Jo-Wilfried Tsonga et du Russe Daniil Medvedev. Ils sont respectivement remplacés par Sam Querrey, Guido Andreozzi, Denis Kudla et Taro Daniel.

Lauréats 
Alex De Minaur remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Andreas Seppi.

Jamie Murray et Bruno Soares décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Juan Sebastián Cabal et Robert Farah. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (WTA 2019)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2019
Sydney
Tennis en Australie en 2019
Tennis en janvier 2019